Riina steht für
 Riina (Vorname), bedeutende Namensträger:
 Riina Ruth Kionka (* 1960), Hauptberaterin für Außenpolitik im Kabinett von Donald Tusk
 Riina Solman (* 1972), eine estnische Politikerin
 Riina Sikkut (* 1983), eine estnische Politikerin
 Riina Valgmaa (* 1952), eine estnische Badmintonspielerin
 Riina Gerretz (1939–2014), eine estnische Klavierspielerin

Riina steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:

 Salvatore Riina (1930–2017), ein Mitglied der sizilianischen Cosa Nostra
 Charlie Riina (Künstlername, geborene Ania Krosinska), ein Modell und Aktivist

Siehe auch:
 Rhina
 Rina